Conwentz ist der Familienname von:
 Hugo Conwentz (1855–1922), deutscher Botaniker 

Siehe auch:
 Conwentzstraße, nach dem Botaniker benannte Straße im Münchner Stadtteil Thalkirchen
 Conwentzbach, in Presseberichten und Geschichtsbüchern vorkommende irrtümliche Bezeichnung für den Wenzbach (München) nach der danebenliegenden Straße.